Neopanax är ett släkte av araliaväxter. Neopanax ingår i familjen Araliaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Neopanax